Zona Industriale Nord ima više značenja:
 Zona Industriale Nord, Alessandria
 Zona Industriale Nord, Bergamo
 Zona Industriale Nord, Cosenza
 Zona Industriale Nord, Treviso
 Zona Industriale Nord, Vicenza